Take Me Home (One Direction), het tweede studioalbum van One Direction
Take Me Home (1928), een verloren stille komedie uit 1928 geregisseerd door Marshall 
Take Me Home (1989), een televisiefilm uit 1989
Take Me Home (2011), een romantische komedie uit 2011 geregisseerd door Sam Jaeger
Take Me Home (Phil Collins), een nummer van Phil Collins uit 1985